Ві-ле-Ферру (фр. Vy-le-Ferroux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. 
 Боббі Ві (Bobby Vee), справжнє ім'я Роберт Веллайн (Robert Velline; 30.04.1943, Фарго, Північна Дакота, США — 24 жовтня 2016, Роджерс, Міннесота) — вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів.
 Сен-Жиль-Круа-де-Ві, Сен-Жиль-Круа́-де-Ві, Сен-Жіль-Круа-де-Ві (фр. Saint-Gilles-Croix-de-Vie) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. 
 Ві-ле-Люр (фр. Vy-lès-Lure) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. 
 Л'Егійон-сюр-Ві, Л'Егійо́н-сюр-Ві, Л'Еґійон-сюр-Ві (фр. L'Aiguillon-sur-Vie) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.
 Ві-ле-Рю, Ві-ле-Рю (фр. Vy-lès-Rupt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. 
 Союз 7К-ВІ (рос. Союз 7К-ВИ «Военний Иследовательский» 11Ф73) — проект військово-дослідницького космічного корабля. 
 В'є-Ві-сюр-Куенон, В'є-Ві-сюр-Куено́н (фр. Vieux-Vy-sur-Couesnon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. 
 Ві-ле-Філен, Ві-ле-Філе́н (фр. Vy-lès-Filain) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. 
 Ле-Пуаре-сюр-Ві, Ле-Пуаре́-сюр-Ві (фр. Le Poiré-sur-Vie) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. 
 Ві-ді-Жолі-Віллаж, Ві-ді-Жолі́-Вілла́ж (фр. Wy-dit-Joli-Village) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. 
 Пі Ві Різ, Гарольд Генрі «Пі Ві» Різ — (англ. Harold Henry "Pee Wee" Reese; 23 липня 1918, Екрон, Кентуккі, США — 14 серпня 1999, Луїзвілл, Кентуккі, США) — американський  бейсболіст.
 Ві Ехах Кобо — (ірл. — Uí Echach Cobo, Uíbh Eachach, Uíbh Eachach Cobha, англ. — Iveagh) — васальне королівство та назва клану в Ірландії в ранньому середньовіччі.
 Джиммі Ві (англ. Jimmy Vee, 5 листопада 1959 року) — шотландський актор і каскадер.